Боб і Майк Браяни були чинними чемпіонами, але не змогли захистити свій титул, поступившись у фіналі парі Ерік Буторак і Равен Класен з рахунком 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

  Боб Браян /  Майк Браян (фінал)
  Ерік Буторак /  Равен Класен (чемпіони)

  Сантьяго Гонсалес /  Скотт Ліпскі (півфінал)
<li>  Сем Грот /  Макс Мирний (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Раян Гаррісон /  Сем Кверрі (чвертьфінал)

  Девід О'Гейр /  Джо Салісбері (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships
Світовий Тур ATP 2014